Soldiers of Fortune steht für:

 Soldiers of Fortune (1914), ein US-amerikanisches Filmdrama des Regisseurs William F. Haddock aus dem Jahr 1914
 Soldiers of Fortune (1919), ein US-amerikanisches Abenteuerdrama des Regisseurs Allan Dwan aus dem Jahr 1919
 Soldiers of Fortune (1924), eine US-amerikanische Kurzfilmkomödie aus dem Jahr 1924
 Soldier’s Fortune (Soldiers of Fortune), ein Actionfilm des Regisseurs Arthur N. Mele aus dem Jahr 1991
 Soldiers of Fortune (2012), ein Action-Abenteuerfilm des Regisseurs Maxim Korostyshevsky aus dem Jahr 2012
 Soldiers of Fortune (Dokumentarfilm), eine neuseeländische Fernsehdokumentation aus dem Jahr 2007
 Soldiers of Fortune (Fernsehserie), eine US-amerikanische Abenteuerfernsehserie aus den Jahren 1955–1957
 The Chaos Engine (Soldiers of Fortune), ein Computerspiel (Iso-Shooter) aus dem Jahr 1993

Soldier of Fortune steht für:
 Soldier of Fortune (Zeitschrift), eine US-amerikanische Zeitschrift mit militärischen Berichten über weltweite Söldnereinsätze
 Soldier of Fortune, Inc., eine US-amerikanische Fernsehserie (1997–1999), die in Deutschland unter dem Titel „Die Schattenkrieger“ lief
 Soldier of Fortune (Lied), eine Ballade der englischen Rockband Deep Purple aus dem Jahr 1974
 Soldier of Fortune, eine Computerspielserie (Ego-Shooter) aus dem Jahr 2000
 Originaltitel des Films: Treffpunkt Hongkong